Ottawa je hlavní město Kanady. Tento název však může mít také jiné významy:

Geografie

Kanada
 Ottawa – hlavní město
 Ottawa (řeka) – řeka v provinciích Québec a Ontario
 Ottawské ostrovy – skupina neobydlených ostrovů na východním pobřeží Hudsonova zálivu

Pobřeží slonoviny
 Ottawa (Pobřeží slonoviny) – město v regionu Bas-Sassandra

Spojené státy americké
 Ottawa (Illinois) – město v okrese LaSalle v Illinois
 Ottawa (Kansas) – město v okrese Franklin v Kansasu
 Ottawa (Ohio) – vesnice v okrese Putnam v Ohiu
 Ottawa (Wisconsin) – město v okrese Waukesha ve Wisconsinu

Jiné 
 HMCS Ottawa – několik kanadských válečných lodí
 Ottawan – francouzská disco hudební skupina
 Ottawové – severoameričtí indiáni žijící na sever od Velkých jezer
 Ottawská konference – konference britských kolonií a dominií v roce 1932
 Ottawská úmluva  – konvence o zákazu užití protipěchotních min z roku 1997
 SS Ottawa – zaoceánský parník původně pojmenovaný SS Germanic

Související články 
 Otava (rozcestník)

Rozcestníky - místopisné jméno